Ниже приведён список всех действующих авиакомпаний Украины по состоянию на 2023 год.

Примечания 

Списки:Авиакомпании
Авиакомпании Украины